Razavi ist der Familienname folgender Personen:

 Mitra Razavi, iranisch-deutsche Juristin, Diplomökonomin und ehemalige Richterin
 Nicole Razavi (* 1965), deutsche Politikerin

Razavi ist der Künstlername folgender Personen:

 Melika Razavi, iranisch-südafrikanische Schönheitskönigin, Magierin und Pokerspielerin